Can Vendrell (Begues), masia al nucli de Begues (al Baix Llobregat) 
 Can Vendrell (Canet de Mar), casa al terme de Canet de Mar (Maresme) 
 Can Vendrell (Cervelló), casa al municipi de Cervelló (Baix Llobregat) 
 Can Vendrell (Hostalric), casa entre mitgeres del nucli urbà d'Hostalric (Selva) 
 Can Vendrell (Santa Eulàlia de Ronçana), masia de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) 
 Can Vendrell de Su, casa del nucli de Su al terme municipal de Riner (Solsonès) 
 Can Vendrell (Subirats), masia eclèctica de Subirats (Alt Penedès)